Csehország
 Mutěnice, település a Hodoníni járásban
 Mutěnice, település a Strakonicei járásban